Пинабете има више значења:

 Пинабете (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пинабете, Љано де Пинабете (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику